Ferrite – soluzione solida interstiziale composta da ferro e carbonio
Ferrite – composto chimico formato principalmente da materiali ceramici ed ossido di ferro